Mundus (naam)
Mundus (generaal), Byzantijns generaal uit de 6e eeuw